Андре́й Тру́шкин:
 Трушкин, Андрей Анатольевич (род. 1964) — российский писатель.
 Трушкин, Андрей Владимирович (род. 1981) — российский спортсмен, баскетболист.